«Пятнадцатая весна» (другое название — «Присвоить звание героя») — художественный фильм режиссёра Инны Туманян, снятый на киностудии имени Горького. Первая роль Татьяны Друбич.

История создания 
Фильм основан на реальных событиях. В основу сюжета легли факты биографии 16-летнего партизана-разведчика, Героя Советского Союза (1942) Александра Чекалина (1925-1941), который был захвачен и повешен фашистами во время Второй Мировой Войны в городе Лихвине Тульской области 6 ноября 1941 года. В 1944 году город был переименован в Чекалин.

Сюжет 

Действие фильма начинается весной 1941 года накануне Великой Отечественной войны. Главный герой — пятнадцатилетний Саша (Раймундас Банионис), влюблённый в одноклассницу Алёну (Татьяна Друбич), приходит в партизанский отряд, где становится связным и выполняет ответственные и опасные задания в рамках подпольной борьбы на территории, оккупированной фашистами. В результате предательства он попадает в плен. Но благодаря своему мужеству и уверенности в Победе над захватчиками, он и в плену оказывается несломленным, несмотря на предчувствия и неизбежность своей гибели в юном возрасте.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий: Инна Туманян, Борис Медовой
 Режиссёр: Инна Туманян
 Оператор: Валерий Гинзбург
 Художник: Людмила Безсмертнова
 Композитор: Микаэл Таривердиев
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Юрий Силантьев
 Художественный руководитель: Станислав Ростоцкий

См. также 
 Пионеры-герои

Примечания 

Фильмы СССР 1972 года
Детские фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о партизанах
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева